het geheel van levensfasen van conceptie tot dood (of van geboorte tot dood)
 een beschrijving van iemands levensloop:
 literair: biografie
 functioneel: curriculum vitae
 levensloopregeling, een fiscale regeling in Nederland